Alconbury ist ein Ort in Huntingdonshire, einem Distrikt der Grafschaft Cambridgeshire im Osten Englands. Der Ort liegt an der A1 road, einer Fernstraße, die London mit Edinburgh verbindet. Im Jahr 2011 hatte er 1569 Einwohner.

Einwohnerentwicklung

Siehe auch 
 St. Peter und Paul (Alconbury)
 RAF Alconbury

Weblinks 

Ort in Cambridgeshire
Geographie (Huntingdonshire)